Gaston Maugras (historien) (1851-1927), historien français ;
 Gaston Maugras (diplomate) (1884-1965), son fils, diplomate français ;
 Gaston Maugras (musicien) (1934-1991), hautboïste français.